Атомный ледокол Арктика:
 «Арктика» — атомный ледокол проекта 10520, спущенный на воду в 1972 году
 «Арктика» — атомный ледокол проекта 22220, спущенный на воду в 2016 году